La Liga de la Neutralidad Armada es el nombre dado a dos alianzas de los poderes navales europeos para proteger los barcos de la política de la marina británica y sus registros en busca de contrabrando francés:
Primera Liga de la Neutralidad Armada (1780-1783): fue motivada por la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
Segunda Liga de la Neutralidad Armada (1800-1801): en el seno de las Guerras Napoleónicas.

Se propuso, aunque infructuosamente, una tercera en colaboración francobritánica durante la Guerra de Secesión Americana.